

Башкортостан 
Яманъелга (Мочальный) — сухой лог реки Яманъелги

Реки 
 Яманъелга — приток реки Уфы
 Яманъелга — приток реки Узян
 Малая Яманъелга — приток реки Узян (№ 0660686)
 Яманъелга — приток реки Казанбулак (ошибочно — Яманьелга; № 0666177)

Населённые пункты 
 Устье Яман-Елги — деревня Нуримановского района
 Яманъелга — урочище на месте населённого пункта и станции Третий разъезд Нуримановского района

См. также 

 Яман-Елгинская узкоколейная железная дорога
 Яман-Елгинский леспромхоз